Анжуе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південь від Парижа, 80 км на південь від Орлеана, 45 км на північ від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 154 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 348,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Анжуен на сайті французького Національного інституту географії
 Анжуен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Анжуен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр